Мукеш Чанд Матхур (; 22 июля 1923, Дели, по др. данным Лудхияна (штат Пенджаб) — 27 августа 1976, Детройт, штат Мичиган, США), более известный под мононимом Мукеш () — знаменитый индийский , один из «золотых голосов» закадрового исполнения индийского кино (наряду с Мохаммедом Рафи, Манна Деем и Кишором Кумаром), наиболее известный как «голос Раджа Капура»

Биография и карьера 
Мукеш Чанд родился в Дели либо Лудхияне (Пенджаб) в семье, происходящей из касты  (писцов и чиновников). Его родителями были инженер Зоравар Чанд Матхур и его жена Чанд Рани; Мукеш был шестым из десяти детей в семье. Его интерес к музыке начался с юности, когда мальчик прислушивался из соседней комнаты к голосу приходящего учителя музыки, нанятого для занятий с его сестрой Сундар Пьяри.

Закончив десять классов школы, юноша какое-то время продолжал дело своего отца, проработав около семи месяцев в департаменте общественных работ в Дели, попутно экспериментируя со звукозаписью и самостоятельно занимаясь вокалом.

На профессиональном уровне талант молодого певца был впервые замечен его дальним родственником, актёром , когда Мукеш пел на свадьбе сестры. Мотилал взял его с собой в Бомбей, поселил у себя дома и организовал обучение молодого человека вокалу у Пандита Джаганнатха Прасада. В этот же период состоялся его кинодебют в фильме на хинди Nirdosh (1941) в качестве как певца (с песней «Dil Hi Bujha Hua Ho To»), так и экранного актёра.

Первое участие Мукеша в фильме в качестве закадрового исполнителя состоялось несколькими годами позднее, в фильме Pehli Nazar (1945), где он пел за Мотилала. Первой из исполненных закадрово песен была «Dil Jalta Hai To Jalne De» на музыку  и слова Ааха Ситапури. С песней связан курьезный случай, произошедший из-за того, что Мукеш, как и ряд других именитых певцов Болливуда, преклонялся перед талантом одной из первых «суперзвёзд» индийского кино, актёра и певца  и на заре своей карьеры старался ему подражать. Согласно популярной истории, когда Сайгал впервые услышал песню «Dil Jalta Hai…», он не смог опознать чужой голос и прокомментировал: «Странно, не помню, чтобы я это исполнял».

Впоследствии композиторы и музыкальные руководители бомбейской студии Анил Бисвас и  убедили молодого певца, что он может гораздо больше, чем имитировать Сайгала, и Мукеш выработал свой собственный вокальный стиль. В фильмах начала «закадровой карьеры» голос певца использовали для Дилип Кумара, однако, по крайней мере, с 1953 года он начинает озвучивать персонажей Раджа Капура (озвучиваемого до этого Мохаммедом Рафи) и вскоре становится его постоянным «голосом».

В 1974 году Мукеш получает, в дополнение ко множественным номинациям и наградам Filmfare Awards, Национальную кинопремию Индии за лучшее мужское закадровое исполнение за песню «Kai Baar Yuhi Dekha Hai» в фильме «Rajnigandha» (1974).

Семья 
В 1946 году Мукеш женился в Кандивали на Сарал Триведи Райчанд. Так как невеста певца была дочерью миллионера из гуджаратских браминов, в то время как Мукеш не имел собственного дома, был ниже по касте (хотя и тоже относящейся к «полу-привилегированным») и имел нерегулярный доход от считавшейся «аморальной» профессии, молодым людям пришлось «сбежать от семьи». Многие сулили им несчастливую жизнь и скорый развод, однако предсказания не оправдались — Мукеш и Сарал прожили вместе несколько десятилетий, отметив тридцатилетие брака 22 июля 1976 года, всего за несколько дней до отъезда певца в США на последние гастроли. В семье выросли пять детей: Рита,  (пошедший по стопам отца в профессии закадрового вокалиста), Налини, Мохниш и Намрата. Внук знаменитого певца от сына Нитина — актёр Нил Нитин Мукеш.

Смерть и «посмертное творчество» 
С начала 1970-х годов Мукеш начинает испытывать проблемы со здоровьем. Артист умер от сердечного приступа 27 августа 1976 года в Детройте (США), куда приехал давать концерты. Утром этого дня певец стал жаловаться на боль в груди, выйдя из душа; его спешно доставили в больницу, однако врачам оставалось только констатировать смерть. Концертная программа была завершена коллегой артиста, знаменитой певицей Латой Мангешкар. Последняя и сопроводила тело Мукеша на родину, где ему отдали последние почести многие актёры, кинематографисты и поклонники. Тело Мукеша было предано огню в крематории Banganga в южном Бомбее 30 августа 1976 года.

Узнав о смерти Мукеша, Радж Капур оплакивал своего друга, сказав об этом позднее: «Когда ушёл Джайкишан, я словно потерял руку, когда ушёл Шайлендра — другую. Но когда ушёл Мукеш — я потерял свою жизнь [Meri jaan hi chali gayi] … Мукеш был моим голосом и моей душой, я — только телом. Именно он пел сердцам людей всего мира, не я. Радж Капур — лишь видимость, построенная из костей и плоти. Когда он умер, я был разрушен; я чувствовал — ушло моё дыхание, моя душа…».

За свою карьеру певец записал около 1200 песен. Ряд записанных, но не дошедших ранее до аудитории песен в исполнении Мукеша включались в фильмы ещё долгое время после смерти артиста, в частности, в картинах Dharam Veer, Amar Akbar Anthony, Khel khiladi ka, Darinda and Chandi sona (1977). Это продолжилось и в следующем году, в фильмах Aahuti, Paramatma, Tumhari kasam и Satyam Shivam Sundaram (где Мукеш исполнил песню Chanchal sheetal nirmal komal для Шаши Капура, младшего брата Раджа Капура), и далее, в Shaitan mujarim, Premika, Patthar se takkar (1980), Sanjh ki bela, Maila anchal (1981), Aarohi (1982), Chor mandali (1983), Nirlaj (1985), Love and God (1986), Shubh chintak (1989), вплоть до фильма Chand grahan в 1997 году.

Частичная фильмография 
За свою карьеру Мукеш исполнил песни не менее, чем для 270 фильмов, по крайней мере, с 1953 года исполняя вокальные партии за персонажей Радж Капура. Помимо этого, в пяти фильмах Мукеш появлялся и как актёр, а в нескольких также исполнил обязанности композитора и продюсера.Некоторые снятые при жизни певца фильмы с его закадровым вокалом:

Номинации и награды 
За свою карьеру Мукеш получил рад номинаций и наград нескольких институций в категории «Лучший мужской закадровый вокал».

Filmfare Award 
Номинации

Премии

Премии Бенгальской Ассоциации Киножурналистов 
 1967 — за фильм «Третья клятва»
 1968 — за фильм «Свидание»
 1970 — за фильм Saraswatichandra

Национальная кинопремия Индии 
 1974 — за песню «Kai Baar Yuhi Dekha Hai» в фильме Rajnigandha

Примечания

Ссылки 
 
 SingerMukesh.com — сайт, посвященный певцу
 Биография певца на ресурсе Greatest Singers of India

Закадровые исполнители кино на хинди
Лауреаты Filmfare Awards
Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Делийского университета
Люди, чей прах был развеян